Davis Cup 1981 var den 70:e upplagan av tennisvärldens viktigaste lagtävling på herrsidan, Davis Cup.

Detta år var det första som Davis Cup använde sig av olika divisioner. 16 landslag deltog i elitdivisionen, den högsta divisionen. I finalen vann USA med 3-1 hemma mot Argentina.

De 16 lag som i 1980 års turnering nådde semifinal i sin zon fick delta i elitdivisionen 1981.

Lottning

Elitdivisionen

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1981
Sportåret 1981